Ушаково — упразднённая деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Бакланка.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Лежское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Анохинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 38 км, до центра муниципального образования Сидорово по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Ковырново, Максимово, Бакланка, Хлебниково, Отметниково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

В июле 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Ушаково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Грязовецкого района